La saison 2012-2013 de la JSM Béjaia, club de football algérien, voit l'équipe évoluer en Ligue 1 pour la  fois et aussi en coupe d'Algérie. L'équipe participe également à la Ligue des champions de la CAF pour la  fois et à la Coupe de la confédération pour la  fois.

Matchs de championnat

Classement

Leader journée par journée

Dernier journée par journée

Matchs de coupe

Matchs de ligue des champions

Matchs de coupe de confédération

Effectif professionnel

Notes et références 

2012-2013
Bejaia, JSM